Нандадеви — топоним.

 Нандадеви — вторая по высоте гора Индии.
 Нандадеви — национальный парк, Всемирное наследие ЮНЕСКО.